Příjmení Lundgren nosí více významných osobností:

 Dolph Lundgren (* 1957) – švédský herec, režisér a scenárista
 Peter Lundgren (* 1965) – švédský profesionální tenista
 Trygve Lundgren (1888–1947) – norský rychlobruslař

Externí odkazy